Trolla kan syfta på:

Geografi

Norge 

 Trolla Bruk, ort, Trøndelag fylke, Trondheim, 
 Trolla (berg), Møre og Romsdal fylke, Sunndals kommun,

Se även
 Trolling – en teknik inom fiske
 Trolleri
 Internettroll
 Magi

Robotskapade Norgeförgreningar